PPC může označovat:

 Platba za kliknutí – Pay per Click
 PowerPC – architektura procesorů
 Pocket PC – hardwarová specifikace pro kapesní počítače

Externí odkazy